Zolotukha (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Zolotukha (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Zolotukha (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia